Дворянская улица — название улиц в ряде городов бывшего СССР.

Россия 
 Дворянская улица — улица во Владимире.
 Дворянская улица — старое название Бондюжской улицы в Казани (Клыковка).
 Дворянская улица — улица в Перми.
 Дворянская улица — улица в Томске.

Украина 
 Дворянская улица — улица в Одессе.